Weigel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Ehrenfried Weigel (1748–1831), tysk-svensk naturforskare
 Helene Weigel (1900–1971), österrikisk skådespelerska
 Ronald Weigel (född 1959), tysk friidrottare
 Rudolph Weigel (1804–1867), tysk förläggare
 Valentin Weigel (1533–1588), tysk skriftställare

Se även  
  Weigel (auktor) 
 Weigl 

Tyska efternamn